Име Миодраг Живковић може означавати више особа:

Миодраг Живковић, вајар
Миодраг Живковић, политичар
Миодраг Живковић (математичар), професор Математичког факултета